Gowin Knight (1713–1772) – angielski fizyk
 Grzegorz Gowin (ur. 1973) – polski piłkarz ręczny
 Jarosław Gowin (ur. 1961) – polski polityk